Сыроква́шино — название населённых пунктов в России:

 Сыроквашино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Сыроквашино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сыроквашино — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

См. также 
 Большое Сыроквашино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области
 Малое Сыроквашино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области